Девятый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран в 1956 году.

Розыгрыш медалей 

В этом сезоне за звание чемпиона боролись российские команды класса «Б» чемпионата СССР.

Финальный турнир класса «Б»

Состав чемпионов 

Юрий Никонов, Олег Ерёмин;
Владимир Данилов, Борис Семёнов, Виктор Столяров, Борис Ржанников, Владислав Смирнов;
Михаил Кантор, Юрий Лукичёв, Вячеслав Малков, Герман Бурачков, Владимир Загородных, Николай Сидоренко. 
Тренер: Николай Сидоренко (играющий).

Чемпионат 
Игры прошли в четырёх зонах без финального турнира, победители зон получали право играть в чемпионате СССР.

1-я зона 
По условиям турнира, вторая команда не могла перейти в чемпионат СССР, это право получили тушинские «Крылья Советов».

2-я зона 
Матчи прошил в феврале-марте на стадионах «Динамо» и «Юных пионеров» в Калинине.

Дополнительный мачт за первое место 

ДО Калинин - «Динамо» Горький – 3:1

3-я зона 
Матчи прошил с 15 по 25 февраля в Куйбышеве.

4-я зона 
Матчи, планировавшиеся со 2 по 12 февраля в Новосибирске, прошли в конце феврале на стадиона «Динамо» в Омске.

Ссылки 
 1955-56. Чемпионат РСФСР - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 - 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 - 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 - 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.

Хоккей с шайбой